Суол-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Суол-Кюеле — озеро, между р. Буор-Юрях и р. Бакы, Республика Саха (Якутия), координаты 69°30' с. ш. 132°02' в. д.
 Суол-Кюеле — озеро, между р. Колыма и р. Ирелях-Сиене, Республика Саха (Якутия), координаты 65°51' с. ш. 151°02' в. д.
 Суол-Кюеле — озеро, в левобережье р. Марха, Республика Саха (Якутия), координаты 61°49' с. ш. 122°53' в. д.
 Суол-Кюеле — озеро, на правом берегу Быковской протоки в дельте р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 72°17' с. ш. 127°50' в. д.

См. также 
 Суоллах

Примечания